Akoestisch instrument
Albums
 Acoustic (Above & Beyond), 2014
Acoustic (Bayside), 2006
 Acoustic (Deine Lakaien), 2007
Acoustic (Eva Cassidy), 2017
 Acoustic (Everything But The Girl), 1992
 Acoustic (Joey Cape & Tony Sly), 2004
 Acoustic (John Lennon), 2004
Acoustic (Lệ Quyên), 2009
 Acoustic (Love Amongst Ruin), 2011
 Acoustic (The Nitty Gritty Dirt Band), 1994
 Acoustic (Nouvelle Vague), 2009
 Acoustic (Oumou Sangaré), 2020
 Acoustic (Simple Minds), 2016
Acoustic (Unwritten Law), 2016
 The Acoustic Album, van Toyah, 1996
 The Acoustic, van Ektomorf, 2012
EP's
 Acoustic (Alessia Cara), 2021
Acoustic (Bayside), 2006
 Acoustic (Brandi Carlile), 2004
 Acoustic (Britt Nicole), 2010
 Acoustic (Coldplay), 2000
 Acoustic (Gabrielle Aplin), 2010
 Acoustic (Lights), 2010
Acoustic (One Direction), 2010
 Acoustic (Press to Meco), 2019
Acoustic (Pvris), 2014
 Acoustic (Second Coming), 2003
Acoustic (Stevie Appleton), 2021
 Acoustic (Ten Tonnes), 2017
Acoustic (The Overslept), 2020
Acoustic II, van Ten Tonnes, 2022
Bedrijven
 Acoustic (tijdschrift)
 Acoustic Guitar, tijdschrift
 Acoustic Disc, een platenlabel van David Grisman
 Acoustic Control Corporation, produceerde versterkers

Zie ook 

 Akoestisch, doorverwijspagina

